D. Ouroana Pais Correia era filha de Soeiro Pais Correia e casou com D. Pêro Gravel. As Inquirições ligam o seu nome à actual Aguçadoura (concelho da Póvoa de Varzim), que ela povoou, e a Silveiros (concelho de Barcelos), onde teve propriedades.

Porque às vezes o seu nome ocorre apenas como Ouroana, tem sido confundida com uma sua homónima e contemporânea, D. Ouroana Peres, «aia da rainha D. Mafalda», que é assinalada em Remelhe. Também não deve ser confundida com uma soldadeira do mesmo nome que João Garcia de Guilhade humilha num poema obsceno.

Pessoas da história de Portugal